Ардье́ж (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Барбазан. Округ коммуны — Сен-Годенс.

Код INSEE коммуны — 31013.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 660 км к югу от Парижа, в 90 км к юго-западу от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 400 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 252 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 188 были экономически активными, 64 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 73,7 %). Из 188 активных жителей работали 172 человека (95 мужчин и 77 женщин), безработных было 16 (8 мужчин и 8 женщин). Среди 64 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 37 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна